Mageó steht für: 
 Titularbistum Mageó, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Mageo ist der Familienname folgender Personen:
 Jordan Mageo, amerikanisch-samoanische Leichtathletin